Västerrant är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 35 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 300 meter i öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 5 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet